Octagon — музичний альбом гурту Bathory. Виданий червень 1995 року лейблом Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 39:49. Альбом відносять до напрямку треш-метал.

Список пісень 
 «Immaculate Pinetreeroad #930» — 2:46
 «Born to Die» — 3:59
 «Psychopath» — 3:20
 «Sociopath» — 3:10
 «Grey» — 1:15
 «Century» — 4:09
 «33 Something» — 3:16
 «War Supply» — 4:43
 «Schizianity» — 4:17
 «Judgement of Posterity» — 5:12
 «Deuce» — 3:42 (кавер KISS)

Посилання 
 Allmusic  огляд 
 Encyclopaedia Metallum - Bathory - Octagon 
 
Альбоми Bathory
Англомовні музичні альбоми